Kádár Tamás (1975) kommunikációs és reklámszakember
 Kádár Tamás (1990) labdarúgó
 Kádár Tamás (?) műfordító
 Kádár Tamás történész